ТЖТ — многозначная аббревиатура:
 ТЖТ — тяжёлое жидкое топливо
 ТЖТ — теплоэнергетика железнодорожного транспорта (кафедра)
 ТЖТ — техникум железнодорожного транспорта

См. также 
 АТЖТ — Алатырский техникум железнодорожного транспорта
 КТЖТ — Красноярский техникум железнодорожного транспорта
 СПТЖТ — Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта
 ПТЖТ — Пензеский техникум железнодорожного транспорта
 УТЖТ — Уральский техникум железнодорожного транспорта